Потебня́ — шкіряна лопать з боків сідла, крило сідла.

Прізвище 

Потебня́ — українське прізвище, утворене від потебня.

 Потебня Григорій Платонович (* 1953)  — український онколог
 Потебня Андрій Олександрович (* 1870 — † 1919) — український ботанік
 Потебня Андрій Опанасович (* 1838 — † 1863) — український військовик шляхецького роду, політичний діяч, учасник Польського визвольного повстання 1863—1864
 Потебня Олександр Олександрович (* 1868 — † 1935) — український вчений у галузі електротехніки
 Потебня Олександр Опанасович (* 1835 — † 1891) — український мовознавець, філософ, фольклорист, етнограф, літературознавець, педагог, громадський діяч
 Потебня Юрій Михайлович (1926—1983) — доктор технічних наук, професор, засновник Запоріжського індустріального інституту